Macatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macatuba (ort), São Paulo, 
 Macatuba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar